Krija – praktyka typowa dla niektórych religii dharmicznych i  spokrewnionych z nimi tradycji mistycznych 
 Krija – hinduistyczna procedura religijna
 Krija – ruchy mimowolne podczas niektórych ćwiczeń jogi
 Krija – jedna z dziewięciu córek Kardamy muniego i jego żony Dewahuti

Zobacz też 
 Krijajoga – jeden z rodzajów jogi
 Krijajoga – odmiana krijajogi, spopularyzowana na Zachodzie przez Paramahansę Joganandę

en:Kriya